Dahra peut désigner :
 Dahra, une ville du Sénégal ;
 le Dahra, une région montagneuse en Algérie ;
 Dahra, une commune d'Algérie, dans la wilaya de Chlef ;
 le daara (ou dahra), une  école coranique au Sénégal.
Homonymie